Лу́ковня — топоним в России:

Населённые пункты 
 Луковня — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Луковня — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

Другое 
 Луковня — городище в городском округе Подольск Московской области.

Примечания